En Pologne, Maków peut désigner :

 Maków, un village dans la voïvodie de Łódź siège de la gmina de Maków
 Maków, un village dans la voïvodie de Mazovie ;
 Maków, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne ;
 Maków, un village dans la voïvodie de Silésie ;
 Maków, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie,
 Maków, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.